

Nom 
Fal peut désigner :
 Fal, un fleuve côtier anglais ;
 Pierre de Fal, en mythologie celtique, la pierre du destin.

Personnalités 

 Saint-Fal, un acteur français ;
 Joëlle le Bussy Fal, une artiste plasticienne franco-sénégalaise.

Sigle 
FAL peut désigner :
 Free Art License (en français, Licence Art Libre), une licence (contrat juridique) qui applique le principe du Copyleft à la création artistique et au-delà, pour toutes productions de l'esprit régies par le droit d'auteur.

Voir aussi 
 Fal Ould Oumeir, un homme politique marocain
 Fal Frett, un groupe martiniquais
 Fals, une monnaie de cuivre
 Fals, une commune française de Lot-et-Garonne
 FN FAL/FALO, un fusil semi-automatique belge